EPS:
 Encapsulated PostScript — расширение формата PostScript
 European Physical Society — Европейское физическое общество
 Earnings per share — Прибыль на акцию
 Enterprise Project Structure — Корпоративная структура проектов
 Пенополистирол (Expanded polystyrene)